Es gibt zwei stabile Kupferbromidverbindungen:

Kupfer(I)-bromid, CuBr
Kupfer(II)-bromid, CuBr2